Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1993 – trzynaste mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF. Odbył się w dniach 10–20 marca 1993 roku w Szwecji. Tytułu zdobytego w 1990 roku bronili gospodarze, zwyciężyła zaś reprezentacja Rosji.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Mecze o miejsca 13–16

Faza pucharowa 
Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Najlepsi strzelcy 
W nawiasach liczba goli z rzutów karnych.
 1.  Marc Baumgartner – 41 (12)
 1.  Yoon Kyung-shin – 41 (12)
 1.  József Éles – 41 (19)
 4.  Walerij Gopin – 39 (13)
 5.  Mateo Garralda – 38 (3)
 6.  Sigurdur Sveinsson – 37 (15)
 7.  Sameh Abdelwareth – 36 (7)
 7.  Wasilij Kudinow – 36 (11)
 7.  Magnus Andersson – 36 (23)
 10.  Andreas Dittert – 33 (11)

Bibliografia 
 
 

1993
1993 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Szwecji
1993 w Szwecji